Il campionato mondiale di snooker 1986 venne disputato dal 19 aprile al 5 maggio 1986 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Joe Johnson vinse il suo unico titolo mondiale battendo in finale Steve Davis per 18 a 12.

Così come John Spencer nel 1978, Terry Griffiths nel 1980 e Steve Davis nel 1982, anche il campione in carica Dennis Taylor cadde nel Crucible curse, "la maledizione del Crucible", e non riuscì a difendere il titolo perdendo al match di apertura 6–10 contro Mike Hallett.

All'inizio del campionato Johnson era considerato un outsider dato per vincente 150–1, non avendo mai vinto un torneo nei suoi sette anni di carriera.

Il futuro campione e numero uno mondiale Stephen Hendry fece il suo debutto perdendo 8–10 contro Willie Thorne e divenne il più giovane giocatore nella storia dei campionati all'età di 17 anni e 3 mesi.

Il tre volte campione del mondo John Spencer fece la sua ultima apparizione al torneo, perdendo 7–10 contro Alex Higgins.

Ci furono 20 century breaks nel campionato, un record durato fino al 1991. Il break più alto del torneo fu di 134 ottenuto da Steve Davis, mentre Hendry realizzò un 141 nelle fasi di qualificazione.

Montepremi

 Vincitore: £ 70.000
 Finalista: £ 42.000
 Semifinalisti: £ 21.000
 Quarti di finale: £ 10.500
 Ottavi di finale: £ 5.250
 Sedicesimi di finale: £ 2.953

Break più alto: £ 7.000
Montepremi totale: £ 350.000

Tabellone finale

Note 

1986
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1986